Niederland ist der Name von geographischen Objekten:
 Böhmisches Niederland, Landschaft in Tschechien
 Niederland, Teil der Klosterpflege St. Marienstern in der Oberlausitz, siehe Delany (Oberlausitz)
 Niederland (Moosbach), Gemeindeteil des Markts Moosbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Niederland (Gemeinde Unken), Ortschaft der Gemeinde Unken, Bezirk Zell am See, Land Salzburg

Niederland steht auch für:
 Niederland, Königreich des Siegfried im Nibelungenlied
 Niederland, Roman des Schriftstellers Joseph O’Neill

Niederland ist der Familienname folgender Personen:
 William G. Niederland (1904–1993), deutsch-amerikanischer Psychoanalytiker

Siehe auch:
 Niederlande (Begriffsklärung)